Joseph Wright henviser til blandt andre:

 Joseph Wright (1734–1797), engelsk maler
 Joseph Wright (1855-1930), engelsk filolog
 Joseph Wright (1864–1950), kanadisk roer
 Joseph Wright, Jr. (1906-1981), kanadisk roer